Athies (Pas-de-Calais)
 Athies (Somme)
ook:
Athies-sous-Laon, Aisne
gemeenten met de naam Athie